Anders Gustafsson och liknande namn kan syfta på:

Gustafsson
Anders Gustafsson (1852-1948), riksdagsman
Anders Gustafsson (politiker) (1899–1974), kommunalpolitiker i Malmö, socialdemokrat
Anders Gustafsson (arkitekt) (1923–1999)
Anders Gustafsson (parodontolog) (född 1956), paradontolog
Anders Gustafsson (kanotist) (född 1979)
Anders Gustafsson (företagsledare) (född 1972)
Anders Gustafsson (mördad i Fryshusmordet) (1978–1994)

Gustavsson
Anders Gustavsson (frivilligsoldat) (1899–1990), frivillig soldat i Röda armén
Anders Gustavsson (etnolog) (född 1940), svensk professor i etnologi
Anders Gustavsson (konstnär) (född 1948)
Anders Gustavsson (skådespelare) (född 1972), svensk skådespelare